Bubniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Horodok, siehe Bubniwka (Horodok)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk, siehe Bubniwka (Wolotschysk)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Ostroh, siehe Bubniwka (Ostroh)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Hajssyn, siehe Bubniwka (Hajssyn)